Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Ryszarda Boska:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
! colspan="7" | 2000

|-
! colspan="7" | 2001

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn